Ян Верме́ен ( или Jan Cornelisz. Vermeyen; около 1500, Харлем — 1559, Брюссель) — голландский живописец первой половины XVI века. Работал в Мехелене и других местах, в основном как придворный портретист регентов Нидерландов Маргариты Австрийской и Марии Австрийской. Также работал для императора Карла V, которого сопровождал на Тунисской войне 1535 года.
Есть несколько подписанных художником картин Яна Вермеена.

Атрибутируемые работы 

Художнику атрибутируется картина 1548 года «Курфюрст Иоганн Фридрих Великодушный играет в шахматы с испанским дворянином» и некоторые другие портреты, на которых запечатлены представители императорской династии Габсбургов.

Примечания 

Художники XVI века
Гравёры по алфавиту
Гравёры XVI века
Гравёры Нидерландов
Художники-портретисты Нидерландов
Придворные художники